Првенство Енглеске у рагбију 2011/12. (службени назив: 2011–12 Aviva Premiership) је било 25. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. 

Из лиге је испао Њукасл, а титулу су освојили Харлеквинси пошто су у финалу на Твикенаму победили Лестер.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Харлеквинси, Лестер, Сараценси, Сеинтси и Шаркси.

2. У европски челинџ куп отишли су Ексетер, Лондон ајриш, Бат, Глостер, Вустер и Воспси.

3. У другу лигу испао је Њукасл.

Плеј оф 

Полуфинале

Харлеквинс - Нортхемптон 25-23

Лестер - Сараценс 24-15

Финале

Харлеквинс - Лестер 30-23

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Том Хомер 278, Лондон ајриш
  Ник Меклоуд 231, Сејл
  Ник Еванс 194, Харлеквинс
  Џими Гуперт 191, Њукасл
  Игнасио Миерес 157, Ексетер

Највише есеја

  Роб Милер 13, Сејл
  Кристијан Вејд 13, Воспс
  Мајк Браун 10, Харлеквинс
  Мајлс Бенџамин 8, Вустер
  Алезана Туилаги 8, Лестер

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Бат 11.806
 Ексетер 8.322
 Глостер 13.594
 Харлеквинс 18.342
 Лестер 20.661
 Лондон ајриш 14.340
 Воспс 6.745
 Њукасл 5.573
 Нортхемптон 13.241
 Сејл 7.900
 Сараценс 17.843
 Вустер 10.205

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2011.
Рагби у 2012.